Korte je ime več naselij:

 Korte, naselje v občini Izola
 Korte, naselje v občini Železna Kapla